Neftçi Bakı PFK (ázerbájdžánsky: Neftçi Bakı Peşəkar Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící v hlavním městě Baku.

Klub byl založen v roce 1937. Je nejznámějším a nejúspěšnějším ázerbájdžánským klubem. V bývalé lize Sovětského svazu dosáhl nejvýše na třetí místo (v sezóně 1966), po osamostatnění Ázerbájdžánu však pravidelně sbírá tituly mistra země - triumfoval 8x (1992, 1995/96, 1996/97, 2003/04, 2004/05, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2020/21), k tomu 7x vyhrál ázerbájdžánský pohár (1994/95, 1995/96, 1998/99, 2001/02, 2003/04, 2012/13, 2013/14).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bakcell Arena s kapacitou 15 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1937 – FK Neftjanik Baku (Futbolnyj klub Neftjanik Baku)
 1968 – FK Neftči Baku (Futbolnyj klub Neftči Baku)
 1991 – Neftçi Bakı PFK (Neftçi Bakı Peşəkar Futbol Klubu)

Získané trofeje 

 Azərbaycan Premyer Liqası ( 9x )
 1992, 1995/96, 1996/97, 2003/04, 2004/05, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2020/21
 Ázerbájdžánský fotbalový pohár ( 7x )
 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2001/02, 2003/04, 2012/13, 2013/14
 Ázerbájdžánský Superpohár ( 2x )
 1993, 1995

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Výsledky v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
     
 

Fotbalové kluby v Baku
Fotbalové kluby založené v roce 1937